Bertelsmann Lexikon steht für:

 die Bertelsmann Lexikothek
 das Bertelsmann Universallexikon